Are you passionate? (album van Neil Young) (2002), album van Neil Young
 Are you passionate? (nummer van Neil Young) (2002), nummer van Neil Young